Рауно Вяйнямо Лехтинен (; 7 апреля 1932, Тампере — 1 мая 2006, Хельсинки) — финский дирижёр и композитор.

В 1960-х годах сочинил «Летку-енку», которая с тех пор остаётся одной из наиболее популярных в мире финских мелодий.

Литература 
 Juha Henriksson. Toiset meistä — Rauno Lehtinen ja musiikki. Paino Saarijärven Offset Oy, Saarijärvi 2010. ISBN 978-952-67401-0-2, ISBN 978-952-68364-2-3

Примечания

Ссылки